Le mot fonte peut désigner l'action de fondre ou son résultat, en particulier il est employé dans les domaines suivants :
 en physique, la fonte est la fusion d'un solide ;
 en météorologie, la fonte de la glace ou de la neige à la surface terrestre est le changement de celles-ci en eau de ruissellement par suite de la hausse de la température au-dessus de 0 °C ;
 en typographie, une fonte de caractères est un ensemble de glyphes, c'est-à-dire de représentations visuelles de caractères, d'une même famille, de même style, corps et graisse ;
 en biologie, la fonte des semis est une maladie des plantes dont un des principaux symptômes est un pourrissement des jeunes pousses en cours de germination ;
 un sac à rabat accroché au harnachement d'un cheval, souvent utilisé pour transporter une arme à feu.

Dans le travail des métaux, la fonte est :
 en métallurgie, la fonte est un matériau ferreux comprenant de 2,11 à 6,67 % de carbone ;
 en sidérurgie, la fonte brute est un produit intermédiaire à la fabrication d'acier, de fer ou de fonte de moulage ;
 en sculpture, la fonte d'art est la réalisation en fonte de fer d'une sculpture ou d'un élément décoratif en plusieurs exemplaires d'après un moule ; le terme s'est étendu aussi, improprement, aux œuvres en bronze.

Patronyme

 La Famille Fonte, patriciens de Venise.
Moderata Fonte (1555-1592), femme de lettres italienne.
 José Fonte (né en 1983), footballeur portugais.
 Rui Fonte (né en 1990), footballeur portugais.

Toponyme
 Fonte est une commune italienne de la province de Trévise.